Monségur kan syfta på:
 Monségur, Gironde
 Monségur, Landes
 Monségur, Lot-et-Garonne
 Monségur, Pyrénées-Atlantiques